Алекса́ндр Само́йлов:
 Самойлов, Александр Александрович (1867—1930) — статский советник, смотритель Волковской богадельни в Санкт-Петербурге.
 Самойлов, Александр Борисович (1724—179?) — действительный статский советник.
 Самойлов, Александр Васильевич (1908—2002) — Герой Советского Союза.
 Самойлов, Александр Владимирович (1952—2020) — советский и российский актёр.
 
 Самойлов, Александр Сергеевич (род. 1979) — российский медик.
 Самойлов, Александр Филиппович (1867—1930) — русский и советский физиолог.
 Самойлов, Александр Яковлевич (1897—1979) — советский офтальмолог.
 Самойлов, Александр (род. 1985) — латвийский пляжный волейболист.